Первый дивизион 1968 () — 55-й сезон чемпионата Дании по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1968 на сайте danskfodbold.com 
 Сезон 1968 на сайте rsssf.com 

1968
Дания
Спорт в Дании в 1968 году